André Meyer peut désigner :
 André Meyer (1949-), joueur suisse de football ;
 André Meyer (1898-1979), banquier français ;
 André Meyer (1903-1979), médecin et professeur de médecine français.